Генрих VI Железный (Heinrich VI. der «Eiserne») (ок. 1345 — 16 февраля 1397) — граф Вальдека с 1369. Прозвище Железный — за участие в многочисленных феодальных войнах.

Сын Оттона II Вальдекского и Матильды (Мехтильды) Брауншвейг-Люнебургской.

Третий граф Вальдека с этим именем, но нумеруется шестым с учётом никогда самостоятельно не правивших:
 Генрих II (ум. 1279/88), сын Генриха I, домхерр и домпробст в Падерборне, в 1254-1256 гг. управлял диоцезом в период, когда епископ Симон находился в плену у кёльнского архиепископа. (Joh. Adolph Theodor Ludwig Varnhagen: Grundlage der Waldeckischen Landes- und Regentengeschichte. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1825, S. 313ff.).
 Генрих III (1225/30-1267), сын Адольфа I, был соправителем отца, но умер раньше него.
 Генрих V (ум. после 1349), сын Генриха IV, пробст в Миндене.

В 1353 г. обручился с Елизветой Юлихской, дочерью графа Юлиха Герхарда VI. Свадьба должна была состояться при достижении невестой возраста 12 лет, и это произошло не позднее 1363 года.
После женитьбы стал соправителем отца, а в 1369 г. наследовал ему.

В 1363-66 гг. перестроил и расширил замок Ландау, который на некоторое время сделал своей резиденцией.

Желая наказать жителей Корбаха за непослушание, 10 марта 1366 года во главе вооружённого отряда в 300 человек вторгся в город и захватил в заложники 24 знатных людей. Через несколько недель освободил их после уплаты выкупа. Позже даровал горожанам различные привилегии, и за денежное вознаграждение передал Корбаху право чеканить монету.

В 1377 г. заложил город и замок Роден (Rhoden) рыцарю Иоганну Равену. Выкупить их графы фон Вальдек смогли только в 1452 году у нового залогодержателя — архиепископа Майнца.

Умер от чумы 16 февраля 1397 года.

Дети:
 Адольф III (ум. 1431), граф Вальдека с резиденцией в Ландау
 Генрих VII (ум. 1442), граф Вальдека с резиденцией в Вальдеке
 Маргарита (ум. 1395), жена графа Липпе Бернхарда VI
 Елизавета (ум. 1423), жена графа Эрнста VII фон Гляйхена
 Ирмгарда (ум. после 1408), жена графа Германа IV фон Эверштайна
 Мехтильда, аббатиса в Херзе (1400—1410).

Источники 
 http://www.waldecker-muenzen.de/Regent_Beschreibung_Heinrich%2BVI.%2B%28IV.%29%2Bder%2BEiserne_7_1.1.html
 Korbach: die Geschichte einer deutschen Stadt. Wolfgang Medding. W. Bing, 1988 — Всего страниц: 456
 Historisch-geneaoligisches Handbuch über alle Grafen und Fürsten von Waldeck … Авторы: Jacob Christoph Carl Hoffmeister.
 Leiss, Albert. Graf Heinrich der Eiserne und die Stadt Corbach, in: Gbll Waldeck 18, 1920.
 L. Curtze: Geschichte und Beschreibung des Fürstentums Waldeck. Arolsen, 1850 (S. 605)
 Johann Adolph Theodor Ludwig Varnhagen: Grundlage der Waldeckischen Landes- und Regentengeschichte. Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1825 (S. 397—417)
 Johann Adolph Theodor Ludwig Varnhagen: Grundlage der Waldeckischen Landes- und Regentengeschichte, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen, 1825 (S. 397—417)
Графы Вальдека